

Geografia 
 Mol – comune della provincia di Anversa (Belgio)
 Mol – città della Voivodina (Serbia)

Sigle 
 Margine operativo lordo
 MOL Liga, campionato internazionale di hockey su ghiaccio, prende il nome dalla azienda MOL

Aziende 
 MOL – compagnia petrolifera ungherese
 Mitsui O.S.K. Lines (MOL) – compagnia di navigazione portacontenitori giapponese

Film 
 M.O.L. – documentario dei primi anni della band Disturbed

Codici 
 MOL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Molde-Årø, Molde, Norvegia

Informatica 
 .mol – estensione MDL Molfile

Mineralogia 
 Mol – abbreviazione di molibdenite

Unità di misura 
 mol – simbolo della mole nel Sistema internazionale di unità di misura

Note